ТЭП — многозначная аббревиатура:
 ТЭП (тепловоз с электропередачей, пассажирский) — советское/российское обозначение серий пассажирских тепловозов с электрической тяговой передачей (ТЭП10, ТЭП10Л, ТЭП60, ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80, ТЭП150).
 ТЭП — Государственный проектный институт «Теплоэлектропроект»
 ТЭП — таможенный экспертный пост
 ТЭП — теория электропривода
 ТЭП — термоэластопласт
 ТЭП — термоэлектрический пирометр
 ТЭП — термоэмиссионный преобразователь
 ТЭП — термоэлектрический преобразователь
 ТЭП — термоэластопласт, термопластичный эластомер
 ТЭП — термоэлектронное преобразование
 ТЭП — технико-экономические параметры
 ТЭП — технико-экономические показатели
 ТЭП — технико-экономическое планирование
 ТЭП — технико-экономическое предложение
 ТЭП — технология электрохимических производств
 ТЭП — торгово-экономическое представительство
 ТЭП — транспортно-экспедиционное предприятие
 ТЭП — транспортно-эксплуатационный показатель
 ТЭП — тыловой эвакуационный пункт
 ТЭП — тыловой эшелон парков

См. также 
 Тэп
  — аббревиатура латиницей